Евгений Севастьянович Жуйков (род. 2 июня 1927) — участник Великой Отечественной войны, общественный и хозяйственный деятель Советского Союза и Российской Федерации, почётный гражданин города Кирова (2002), председатель Кировского городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (1987-2010).

Биография 
Родился 2 июня 1927 года в городе Вятка (ныне Киров, Кировской области). После окончания ремесленного училища в 1942 году, в возрасте пятнадцати лет, в тяжёлые годы Великой Отечественной войны, начал работать слесарем на Коломенском машиностроительном заводе. В 1943 году стал членом комсомола и принял решение  добровольцем уйти на фронт. Был направлен в Соловецкую школу юнг Военно-морского флота. С 1943 по 1944 годы юнга второго выпуска Северного флота. Участник обороны Северного Заполярья, также участвовал в боевых операциях на кораблях Черноморского флота - радист линейного корабля "Севастополь". В 1949 году уволен с военной службы в звании старшина 1 статьи. 

Демобилизовавшись, возвратился в Киров и стал работать по комсомольской, а затем по партийной линии. Его трудовая деятельность была связана и с Октябрьским райисполкомом, работал председателем; и трудился начальником автотранспортного цеха электромашиностроительного объединения им. Лепсе, некоторое воемя работал в должности заместителя директора ВНИИОЗ им. профессора Б.М. Житкова, позже был назначен генеральным директором производственного объединения «Умелец».

В 1982 году избран председателем Кировского областного совета ветеранов Соловецкой и Кронштадтской школ юнг ВМФ. В 1987 году его избирают председателем городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. До 2010 года трудился на этой ответственной общественной работе. 

На протяжении 20 лет избирался депутатом областного, городского и районных советов.

По решению депутатов городской Думы в 2002 года ему присвоено звание "Почетный гражданин города Кирова".

Проживает в городе Кирове.

Награды 
За боевые и трудовые успехи удостоен:
 Орден Красного Знамени
 Орден Отечественной войны II степени
 Орден Знак Почёта 
 Медаль "За боевые заслуги"
 Медаль Ушакова (СССР)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 другие медали.
 Почётный гражданин города Кирова (2002 год).

Память 
 В 2011 году в свет вышла книга посвящённая почётному гражданину города Кирова Жуйкову Е.С.

Примечания

Литература 
 Е. С. Жуйков. Фронтовик. Руководитель. Общественный деятель [Текст]. – Киров : НКО «Золотой фонд Вятки», 2011. – 448 с.

Ссылки 
 Е.С.Жуйков
 Евгений Севастьянович Жуйков
 Книга о Жуйкове

Моряки Великой Отечественной войны
Почётные граждане Кирова
Депутаты Кировского городского совета
Депутаты Кировского областного совета